Kovačevac puede referirse a:
 Kovačevac (Rovišće), localidad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora.
 Kovačevac (Lipik), localidad de Croacia en el condado de  Požega-Eslavonia.
 Kovačevac (Nova Gradiška), localidad de Croacia en el condado de  Brod-Posavina.